J3 oder J 3 steht für:
 HMS J3, U-Boot der britischen Royal Navy im Ersten Weltkrieg
 J3-Klasse (U-Boot), japanische Unterklasse von zwei U-Booten (mit je einem Aufklärungsflugzeug) der Junsen-Klasse, siehe Kaiserlich Japanische Marine #U-Boote
 JAC J3, chinesisches Pkw-Modell
 Junkers J 3, deutsches experimentelles Jagdflugzeug
 JOVIAL, Dialekt der Programmiersprache des Militärs der USA
 Operative Einsatzführung, Abteilung im Streitkräfteführungskommando des Österreichischen Bundesheers und im Einsatzführungskommando der Bundeswehr
 Lebensmittelschlüssel für Sojamilch und Sojamilchprodukte, siehe Bundeslebensmittelschlüssel #Lebensmittel Haupt- und Untergruppen (Stelle 1+2)
 J3 League, dritthöchste japanische Fußballliga
 Kennung für Luftfahrzeuge des Inselstaates Grenada, siehe Luftfahrzeugkennzeichen#Liste der Staatszugehörigkeitszeichen
 Northwestern Air (IATA-Airline-Code), kanadische Fluggesellschaft
 J3, Typ einer speziellen Lebensmittelkarte für bessere Zuteilungen im Frankreich der Jahre ab 1943 für Jugendliche zwischen 13 und 21 Jahren; zugleich Spitzname für diese Jugendlichen

Les J3 steht für:
 Les J3 ou la Nouvelle école, französisches Theaterstück (1943) von Roger Ferdinand
 Les J3, französischer Film (1945/46) von Roger Richebé nach dem Theaterstück Les J3 ou la Nouvelle école

J-3 steht für:
 J-3 (Prallluftschiff), US-amerikanisches Prallluftschiff der J-Klasse (Prallluftschiff) von Goodyear Tire & Rubber Company
 Piper J-3, US-amerikanisches Flugzeug
 Wright J-3, Flugzeugmotor des Herstellers Wright Aeronautical

J3 steht für:
 die Jankogruppe J3
 den Johnson-Körper J3, die Dreieckskuppel

J03 steht für:
 „Akute Tonsillitis“ (ICD-10-Code), akute Infektion der oberen Atemwege

Siehe auch:
 3J

J3